Sjedinjene Američke Države, ponekad kratko Sjedinjene Države
 Južna Dakota, američka država
 Ziherhajtsdinst, bivša obaveštajna služba SS-a
 Sudanski dinar, bivša valuta Sudana
 San Dijego
 SDTV